Droga krajowa B76 (Austria) –
 Droga krajowa B76 (Niemcy) –

Zobacz też